{{Info/Futebolista
| nome               = Stevan KovačevićCтeвaн Koвaчeвић
| imagem             = 
| nomecompleto       = Stevan Kovačević
| datadenascimento   = 
| cidadenatal        = Kragujevac
| paisnatal          = 
| altura             = 1.80 m
| actualclube        = Naval
| clubenumero        = 21
| posição            = Médio
| jovemanos          =
| jovemclubes        =
| ano                = 2007-20082008-presente| clubes             =  Radnički Kragujevac Naval
| jogos(golos)       =? (?)1 (0)
| anoselecao         =
| selecaonacional    = 
| partidasselecao    =
| pcupdate           = 5 de Março de 2010
| ntupdate           =
}}Stevan Kovačević''' - em sérvio, Cтeвaн Koвaчeвић (Kragujevac, 9 de janeiro, 1988) - é um futebolista da Sérvia.

TítulosNenhum''

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Radnički Kragujevac
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio